Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2001./02. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 NK Maksimir, ljestvica 
 NK Maksimir, rezultati sezone

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 
Budainka Slavonski Brod prvak lige i ostvarila plasman u viši frang natjecanja (1. ŽNL Brodsko-posavska) 
Sudionici:
 BONK Bebrina
 Bratstvo Vranovci
 Budainka Slavonski Brod
 Graničar Stupnički Kuti
 Krecar Podcrkavlje
 Mladost Sibinj
 Posavac Kaniža
 Posavac Ruščica
 Slavonac Brodski Stupnik
 Slavonac Bukovlje
 Slavonac Gornja Bebrina
 Sloga Gromačnik
 Šokadija Šumeće
 Vinogorac Brodsko Vinogorje
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 25. od 26 kola

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014. 
 rsssf.com, ljestvica do 24. kola

Zapad 
Budućnost Rešetari prvak lige i ostvarila plasman u viši frang natjecanja (1. ŽNL Brodsko-posavska) 
Sudionici:
 Budućnost Rešetari
 Graničar Laze
 Graničar Magić Mala
 Krecar Srednji Lipovac 
 Mladost Brđani
 Omladinac Vrbova
 Polet Adžamovci 
 Psunj Sokol Okučani
 Slaven Ljupina
 Slavija Staro Petrovo Selo
 Slavonac Gunjavci - Drežnik
 Slavonac Slavonski Kobaš
 Sloboda Gornji Bogićevci
 Sloga Komarnica
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 25. od 26 kola

2. ŽNL Karlovačka 
 

 Izvori: 
 NK Josipdol

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 
Hajduk Popovac je osvojio ligu i ostvario plasman u viši rang natjecanja (1. ŽNL Osječko-baranjska) 
Sudionici: 
 Borac Kneževi Vinogradi
 Croatia Branjin Vrh
 Dinamo Baranjsko Petrovo Selo 
 Hajduk Popovac
 Lastavica Grabovac - u prvom dijelu sezone igrali pod nazivom Brestovac
 Lug
 Međimurec Kozarac
 Mladost Čeminac
 Polet Karanac
 Radnički Mece
 Ribar Kopačevo
 Sloga Gajić
 Šokadija Duboševica
 Vardarac
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 25. od 26 kola

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 
Donja Motičina  je osvojila ligu i ostvarila plasman u viši rang natjecanja (1. ŽNL Osječko-baranjska) 
Sudionici: 
 Brezik (Brezik Našički)
 Croatia Velimirovac
 DIK Đurđenovac
 Donja Motičina
 Lađanska
 Lila
 Mladost Našička Brežnica
 Mladost Stipanovci 
 Omladinac Vukojevci
 Polet Bokšić
 Slavonija Klokočevci
 Slavonac Pribiševci
 Sloga Podgorač
 Vihor Jelisavac
 Zoljan
 Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Valpovo / Donji Miholjac 
Hajdin Cret prvak lige i ostvario plasman u viši rang natjecanja (1. ŽNL Osječko-baranjska) 
Sudionici:
 Bratstvo Radikovci
 Croatia Veliškovci
 Gat
 Hajdin Cret
 Hajduk Krčenik
 Hajduk Marijanci
 Hrvatski sokol Bocanjevci 
 Mladost Harkanovci
 Mladost Tiborjanci
 Omladinac Petrijevci
 Osvit Donji Miholjac
 Podravac Bistrinci
 Podravac (Podravska Moslavina)
 Seljak Koška
 Slavonac Ladimirevci 
 Viljevo Limex
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 20. od 30 kola

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori: 
 rsssf.com

Skupina B 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Slavonac Gradište

Poveznice 
 1. HNL 2001./02.
 2. HNL 2001./02.
 3. HNL 2001./02.
 4. rang HNL-a 2001./02.
 6. rang HNL-a 2001./02.
 7. rang HNL-a 2001./02.
 Hrvatski nogometni kup 2001./02.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2001./02.
  

2001-02
 5